Fiorino ima više značenja:
 Fiorino, Genoa
 Fiorino, Pisa